Элитный раунд чемпионата Европы по футболу 2016 среди юношей до 17 лет являлся вторым раундом отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 среди юношей до 17 лет.

31 команду, прошедшую из квалификационного раунда, и сборную Германии поделили на 8 групп по 4 команды, которые сыграли друг с другом по одному матчу. 

Страна, которая представляла одну из команд в каждой группе, принимала матчи группы. Восемь победителей групп и семь обладателей вторых мест, показавших лучшие результаты в матчах с первой и третьей командами квартетов, получили путевки на финальный этап, где присоединились к хозяевам турнира азербайджанцам. Жеребьевка элитного раунда прошла 3 декабря 2015 года в Ньоне, Швейцария. Матчи проходили c 11 марта по 3 апреля 2016 года.

Жеребьёвка 
Каждая команда была помещена в одну из четырех корзин для жеребьевки соответственно результатам в квалификационном раунде. Восемь команд с наилучшими показателями были помещены в корзину A и так далее до корзины D, куда попали Восемь команд с наихудшими показателями. Во время жеребьевки в каждую группу попало по одной команде из каждой корзины, с тем условием, что команды, которые играли между собой в первом раунде квалификации, не могли быть помещены в одну группу снова.

″Согласно решению рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, сборные России и Украины разводились при жеребьевке по разным группам.

Распределение мест в группе 
В случае, если две или более команды набрали одинаковое количество очков, используются следующие критерии:

1) количество очков в матчах между этими командами;

2) разница забитых и пропущенных мячей в матчах между этими командами;

3) количество забитых мячей в матчах между этими командами.

Если это не дало результат, то используются:

4) разница мячей во всех матчах;

5) количество забитых мячей во всех матчах;

6) жеребьевка.

Если команды играют последний матч в группе и делят после него первое место, имея равное количество забитых и пропущенных мячей, сыграв в матче вничью, и при этом их никто не может догнать или обогнать, проводится серия пенальти.

Группы 

Хозяева матчей в группах выделены курсивом.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Рейтинг команд, занявших второе место 
При подсчёте очков учитываются матчи, сыгранные сборными с командами, занявшими первые и третьи места в своих группах.

Примечания

Ссылки 
Страница турнира на сайте УЕФА

Футбол в Европе в 2016 году